Ženská dvouhra BGL Luxembourg Open 2016 probíhala ve druhé polovině října 2016. Do singlové soutěže lucemburského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla japonská tenistka Misaki Doiová, kterou v úvodním kole vyřadila Američanka Lauren Davisová.

Vítězkou se stala nenasazená Monica Niculescuová z Rumunska, jež ve finále zdolala českou turnajovou jedničku Petru Kvitovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–0 a vyrovnala tak vzájemnou bilanci zápasů na 2:2. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu WTA Tour.

Vítězka si do žebříčku WTA připsala 280 bodů a získala finanční odměnu ve výši 34 667 eur.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Luxembourg Open
WTA Tour 2016